АЗ — двубуквенная аббревиатура. Может означать:

 Аварийная защита ядерного реактора.
 АЗ — футбольный клуб из Алкмара, Нидерланды.
 «АЗ Гавиржов» — хоккейный клуб из Гавиржова, Чехия.
 Принятое сокращение «Автомобильный/автобусный завод»: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ.
 Аэростат заграждения.
 Автомат заряжания

См. также